Kino Piast w Cieszynie
 Kino Piast w Katowicach
 Kino Piast w Słubicach